Abruzzese steht für:
 Alberto Abruzzese (* 1942), italienischer Literatur- und Medienwissenschaftler
 Pastore maremmano-abruzzese, italienische Hunderasse, siehe Maremmen-Abruzzen-Schäferhund
 Salame abruzzese, italienische Salamisorte, siehe Salami#Italien

Siehe auch:
 Abbruzzese